1864 steht für:
 1864, Jahr im 19. Jahrhundert
 1864 v. Chr., Jahr im 19. Jahrhundert vor Christus
 1864 (Fernsehserie), dänische Fernsehserie aus dem Jahr 2014